Bartramiaceae är en familj av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Bartramiaceae i ordningen Bryales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Bryales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bartramiaceae 385 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Bartramiaceae